Schweinfurth steht für:
 Schweinfurth (Gröditz), Ortsteil der Stadt Gröditz im Landkreis Meißen, Sachsen

Schweinfurth ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Schweinfurth (1818–1877), deutscher Maler
 Eva Margarethe Borchert-Schweinfurth (1878–1964), deutsch-baltische Malerin und Grafikerin
 Georg Schweinfurth (1836–1925), deutscher Afrikaforscher
 Philipp Schweinfurth (1887–1954), deutscher Kunsthistoriker
 Tobias Schweinfurth (* 1976), deutscher Handballspieler
 Ulrich Schweinfurth (1925–2005), deutscher Geograph

Siehe auch:
 Schweinfurt (Begriffsklärung)